Ormiańska Wikipedia – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku ormiańskim. Została uruchomiona w 2004 roku. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku ormiańskim
 Statystyki strony

Edycje językowe Wikipedii
Język ormiański